Faluház - faluhelyen épült közösségi épület közösségi összejövelek számára (a művelődési ház elődje)
 Faluház - Egy szalagépület Budapest III. kerületében, ami Magyarország legnagyobb egybefüggő lakóépülete